Болтышев — фамилия; имеет женскую форму Болтышева.
 Болтышев, Валерий Александрович (1956—2008) — русский писатель, переводчик, телеведущий.
 Болтышев, Виктор Иванович (1883—1917) — русский офицер, военный лётчик, герой Первой мировой войны.